A 2016-os ADAC Formula–4-bajnokság a sorozat második idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon április 16-án vette kezdetét a Motorsport Arena Oschersleben versenypályán és a Hockenheimringen ért véget október 2-án. Az egyéni bajnokságot Joey Mawson nyerte meg, míg a csapatoknál az ADAC Berlin-Brandenburg e. V. diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

Eredmények

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők
A holland versenyhétvége harmadik futamát egy baleset miatt félbeszakították. Mivel nem fejezték be a versenyt, ezért a mezőny csak a pontok felét kapta meg. 
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Újoncok

Csapatok

Jegyzetek 

ADACF416
16